Chone americanus är en ringmaskart som beskrevs av Francis Day 1973. Chone americanus ingår i släktet Chone och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
americanus